Yamasá kan syfta på följande platser:

Dominikanska republiken 

 Yamasá (kommun), Monte Plata, 
 Yamasá (ort), Monte Plata,